Międzyrzecz peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Międzyrzecz, une powiat
 Międzyrzecz, une gmina
 Międzyrzecz, une ville